MÁV V43 lista

Magyar villamos mozdonyok